Kamogawa, città giapponese
Kamo-gawa, fiume che attraversa Kyoto
10143 Kamogawa, asteroide